Campeonato Uruguayo de Fútbol 1941 puede referirse a:

 el campeonato 1941 de la Primera División de fútbol de Uruguay;
 el campeonato 1941 de la Divisional Intermedia de fútbol de Uruguay;
 el campeonato 1941 de la Divisional Extra de fútbol de Uruguay.